Чарівник, чарівниця — це персона, що використовує магію, в тому числі:
 Професіональний чарівник, що демонструє ілюзії, фокуси з картами тощо
 Чарівник у міфах, художній літературі та деяких релігіях — той, хто керує надприродними силами за допомогою магії.

Також може значити 
 Чарівник (карта таро)
 Чарівниці (комікс) — італійський комікс

Література 
 Чарівник Країни Оз (книга) — повість Лімана-Френка Баума
 Москаль-чарівник — п'єса Івана Котляревського
 Чарівник Земномор'я — роман Урсули Ле Гуїн
 Сучасний чарівник — оповідання Айзека Азімова
 Маріо і чарівник — повість Томаса Манна
 Аендорська чарівниця — персонаж Старого Заповіту

Фільми 
 Чарівник (фільм) — російський фільм 2008 року режисера Андреса Пуустусмаа
 Чарівники — американський фентезійний телесеріал 2015 року
 Чарівник країни Оз (фільм, 1939) — фільм Віктора Флемінга
 Чарівниці (серіал) — анімаційний серіал за мотивами коміксу
 Москаль-чарівник (фільм) — фільм 1995 року режисера Миколи Засєєва-Руденка
 Відчайдушні чарівники — фільм 2000 року Джеймса Мерендіно
 Чарівник крові — фільм 2007 року Джеремі Кастена
 Прилетить раптом чарівник — фільм 2008 року

Серіали 
 Чарівник Земномор'я (мінісеріал) — телевізійна адаптація роману Урсули Ле Гуїн
 Гном-чарівник — 47 епізод серіалу «Зона сутінків»

Анімація 
 Чарівник Ох — анімаційний фільм 1971 року режисера Давида Черкаського
 Спадщина чарівника Бахрама — анімаційний фільм Романа Качанова
 Клуб Вінкс: Школа чарівниць — італійський анімаційний серіал режисера Іджиніо Страффі
 Лірична чарівниця Наноха — аніме-серіал режисера Акіюки Сімбо

Див. також 
 Чародій (значення)
 Чаклун (значення)
 Маг (значення)